Hà Nội (Bắc Giang), een gehucht in de provincie Bắc Giang.
 Hà Nội (provincie), een voormalige provincie in Tonkin.
 Hanoi, de hoofdstad van Vietnam.